Bicicletes Rabasa, empresa catalana de bicicletes
 Rabasa-Derbi, empresa de motocicletes
 Simeó Rabasa i Singla (Els Prats de Rei, 1901 – Mollet del Vallès, 1988), empresari català
 Andreu Rabasa i Negre (Mollet del Vallès, 1930), empresari català
 Andreu Rabasa i Palet (Barcelona, 1960), empresari català